

Населені пункти та їхні частини
 Обремб — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Обремб — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Обремб — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Обремб — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Обремб — частина села Хоїни в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Обремб — частина села Лаґувка в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки